Midland League 1892–93 var den fjerde sæson i den engelske fodboldliga Midland League. Ligaen havde deltagelse af 13 hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Turneringen blev vundet af Rotherham Town FC, som dermed vandt ligaen for anden sæson i træk.

Resultater

Kilder / eksterne henvisninger 
 RSSSF – Midland League

Noter 

Sæsoner i Midland League (1889-1960)
Fodbold i 1892
Fodbold i 1893